Szumiąca ist der Name von

 Szumiąca (Kamień Pomorski), Dorf in der polnischen Gemeinde Kamień Pomorski, Woiwodschaft Westpommern
 Szumiąca (Lubiewo), Dorf in der polnischen Gemeinde Lubiewo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Szumiąca (Międzyrzecz), Dorf in der polnischen Gemeinde Międzyrzecz, Woiwodschaft Lebus